Das Maserati GranCabrio ist ein Cabriolet des italienischen Automobilherstellers Maserati. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2009 in Frankfurt am Main hatte es seine Weltpremiere.

Modellbeschreibung 
Das Maserati GranCabrio ist ein viersitziges Cabriolet mit Stoffverdeck auf Basis des GranTurismo. Karosserie und Innenraum gestaltete Pininfarina. Die Produktion im Maserati-Werk in der Viale Ciro Menotti in Modena begann Anfang 2010. Im Mai 2010 wurden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. Der V8-Motor mit 440 PS wird auch bei Ferrari verwendet. Die ZF-Automatikgetriebe beinhalten folgende Betriebsarten: Auto Normal Mode, Auto Sport Mode, Auto ICE Mode, Manual Mode. Auto Normal Mode schaltet die Gänge automatisch, bei ruhiger Fahrweise schon bei niedrigen Drehzahlen für hohen Komfort und bei einem sportlicheren Fahrstil erst bei höheren Drehzahlen. Auto Sport Mode wechselt die Gänge 40 % schneller als der Normal Mode, schaltet bei Gaswegnahme vor einer Kurve herunter; aktiviert die Stabilitätskontrolle; stimmt das Skyhook-Fahrwerk härter ab; öffnet die Auspuffventile ab 3000/min (in GranTurismo S, S Automatic und GranCabrio). Der Auto ICE mode reduziert das maximale Drehmoment, verhindert Anfahren im ersten Gang und erlaubt Gangwechsel nur unterhalb von 3000/min. Die sequentielle Schaltung umfasst folgende Betriebsarten: Manual Normal and Manual Sport, Manual Sport with MC-Shift, Auto Normal, Auto Sport, Auto ICE Modes.

Das Mailänder Karosseriebauunternehmen Touring Superleggera stellte im März 2019 eine Cabrioletversion des Touring Sciàdipersia vor, die auf der Technik des GranCabrio beruht und an den historischen Sportwagen Maserati 5000 GT Scià di Persia erinnern soll. Das Unternehmen kündigte an, von diesem Modell eine Kleinserie von 15 Fahrzeugen aufzulegen.

Maserati plant den GranCabrio mit Elektroantrieb anzubieten. Tests werden seit Januar 2020 durchgeführt.

Galerie

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2010 und 2020 sind in der Bundesrepublik Deutschland 820 Maserati GranCabrio neu zugelassen worden. Mit 109 Einheiten war 2010 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Insgesamt wurden in Modena 11.715 GranCabrio gebaut.

Weblinks 

 Offizielle deutsche Webseite

Einzelnachweise 
 

Cabriolet